Résultats détaillés de l’édition 2004 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 30 août au .

Faits marquants 
Le Suisse Roger Federer domine aisément l'Australien Lleyton Hewitt, vainqueur en 2001, et s'impose pour la première fois dans le tournoi new-yorkais. Il est le premier joueur depuis Mats Wilander, seize ans plus tôt, à réaliser un Petit Chelem, gagnant trois des quatre tournois majeurs de la saison.

L'année 2004 est celle de l'émergence du tennis féminin russe. Après les sacres de Anastasia Myskina à Roland-Garros et de Maria Sharapova à Wimbledon, la finale dames de l'US Open voit s'affronter deux joueuses russes. C'est Svetlana Kuznetsova qui conquiert le titre aux dépens d'Elena Dementieva, vaincue en finale de Roland-Garros trois mois plus tôt.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

2004
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en août 2004
Tennis en septembre 2004